

Geografia 
 Stano – area non incorporata della Contea di Grant (Kansas, Stati Uniti d'America)

Onomastica 
 Stano – ipocoristico del nome proprio di persona Stanislao

Persone 
 Angelo Stano – fumettista, illustratore e docente italiano
 Gerald Stano – assassino seriale statunitense
 Marzia Stano – cantautrice italiana
 Massimo Stano – marciatore italiano
 Pavol Staňo – calciatore slovacco